La Coppa UEFA 2005-2006 è stata la 35ª edizione dell'omonima competizione. È stata vinta dal  nella finale contro il : imponendosi per 4-0 nell'atto conclusivo al Philips Stadion di Eindhoven, il club spagnolo ha stabilito il record della vittoria col maggior scarto in una finale in gara unica di Coppa UEFA.

Preliminari: 1º turno

Preliminari: 2º turno

Tabellone principale

Primo turno 
Eliminazione diretta con partite di andata (15 settembre 2005) e ritorno (29 settembre 2005).

Fase a gruppi 
A gironi eliminatori. Qualificate al turno successivo le prime tre squadre.

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Girone E

Girone F

Girone G

Girone H

Sedicesimi di finale 
Eliminazione diretta con partite di andata (15-16 febbraio) e ritorno (23 febbraio).

Ottavi di finale 
Eliminazione diretta con partite di andata (9 marzo) e ritorno (15-16 marzo).

Quarti di finale 
Eliminazione diretta con partite di andata (30 marzo) e ritorno (6 aprile).

Semifinali 
Eliminazione diretta con partite di andata (20 aprile) e ritorno (27 aprile).

Finale

Classifica Marcatori

Note

Voci correlate 
 UEFA Champions League 2005-2006
 Coppa Intertoto 2005

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2005
Calcio nel 2006
Edizioni della Coppa UEFA